Biston berus är en fjärilsart som beskrevs av Hörhammer 1933. Biston berus ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
berus